Валя-Сяке () — комуна в Румунії, у повіті Бакеу.
 Валя-Сяке () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Валя-Сяке.
 Валя-Сяке () — комуна в Румунії, у повіті Ясси.
 Валя-Сяке () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Валя-Сяке.
 Валя-Сяке () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Ніколає-Белческу.
 Валя-Сяке () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Белцетешть.
 Валя-Сяке () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Тетерень.
 Валя-Сяке () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Горнет-Кріков.
 Валя-Сяке () — село в Румунії, у повіті Ковасна. Входить до складу комуни Синзієнь.
 Валя-Сяке () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Ричу.
 Валя-Сяке () — село в Румунії, у повіті Сату-Маре. Входить до складу комуни Тарна-Маре.